Тегин-шах, Шахи Тегин  или Шри Шахи (680–739), известный китайцам как «Тегин шах Хорасана» был правителем из династии тюркских шахов, которые правили от Кабула и Каписа до Гандхары.

В 680 г. Тегин-шах сменил Барха тегина.

Попытки арабов захватить Кабул и Забулистан в 697-698 гг. потерпели неудачу. 

В 719/20 г. н.э. Тегин-шах и илтебар Забулистана отправили объединенное посольство к китайскому императору династии Тан. Предполагают, что Тегин-шах был Тегином племени халадж. Видимо, правители из династии тюркских шахов были тюрками-халаджами. 

Тегин-шах отрёкся от престола в 739 г. н. э. в пользу своего сына Фромо Кесаро.

Примечания

Литература 
 Alram, Michael (1 February 2021). Sasanian Iran in the Context of Late Antiquity: The Bahari Lecture Series at the University of Oxford. BRILL. pp. 16, Fig.24. ISBN 978-90-04-46066-9
 Balogh, Dániel (12 March 2020). Hunnic Peoples in Central and South Asia: Sources for their Origin and History. Barkhuis. p. 104. ISBN 978-94-93194-01-4.

Тюркские правители Центральной Азии
Правители Азии VII века
Военачальники Средневековья
Тюркские династии